José Rojas ist der Name folgender Personen:

* José Rojas (Leichtathlet), chilenischer Stabhochspringer 
 José Rojas Herrera (* 1923), mexikanischer Basketballspieler
 José Rojas Moreno (1893–1973), spanischer Diplomat
 José Francisco Ulloa Rojas (* 1940), costa-ricanischer Geistlicher, Bischof von Cartago
 José Javier Rojas (* 1970), spanischer Freestyle-Skier
 José Joaquín Rojas (* 1985), spanischer Radrennfahrer
 José Luis Rojas (* 1992), peruanischer Leichtathlet
 José Manuel Rojas (* 1983), chilenischer Fußballspieler
 José Maria Rojas Garrido (1824–1883), kolumbianischer Politiker
 José Rojas Rojas Jr. (* 1956), philippinischer Geistlicher, Bischof von Libmanan